Медаль Памяти 13 января () — государственная награда Литовской Республики. Учреждена 18 декабря 1991 года законом Литовской Республики № I-2119.

Положение о награде

Описание 

Автор эскиза награды — скульптор Леонас Пиворюнас.

Отмена награждения Дмитрия Киселёва 
3 апреля 2014 года согласно указу президента Литвы Дали Грибаускайте российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв был лишён данной медали, вручённой ему в 1994 году, за то, что Грибаускайте обозначила как дискредитирование звания награждённого издевательством в эфире над фундаментальными ценностями свободы и демократии.

В тот же день российская телеведущая и журналистка Татьяна Миткова отказалась от данной медали в знак солидарности с Дмитрием Киселёвым. В эфире своей программы «Сегодня. Итоги» телеведущая сказала: «Я официально заявляю, что отказываюсь от вручённой мне тогда же медали и прошу президента Литвы госпожу Грибаускайте вычеркнуть меня из списков награждённых».

14 апреля Татьяна Миткова лишена награды декретом президента Литвы Дали Грибаускайте.

Примечания

Ссылки 
 Закон Литовской Республики от 18 декабря 1991 года № I-2119
 Действующая редакция закона Литовской Республики о Государственных наградах
 Информация о медали на сайте Президента Литвы

13 января